Troßmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Troßmann (1906–1993), deutscher Politiker (CSU), Bundestagsdirektor
 Karl Troßmann (1871–1957), deutscher Politiker (BVP)

Siehe auch:
 Droßmann